Polypodium (paprotka) – rodzaj roślin z rodziny paprotkowatych
 Polypodium – monotypowy rodzaj parzydełkowca, obejmujący gatunek Polypodium hydriforme